Slopestyle kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Zawodniczki rywalizowały w dniu 17 lutego w Bogwang Phoenix Park.
Mistrzynią olimpijską została Szwajcarka Sarah Höfflin. Drugie miejsce zajęła jej rodaczka Mathilde Gremaud. Na trzecim stopniu podium uplasowała się Brytyjka Isabel Atkin.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

Finały

Przypisy

Bibliografia  
 
 
 
 
 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018